Gabii ist:

 Gabii (Latium), eine antike Stadt in Latium
 Titularbistum Gabii, ein nach Gabii benanntes Titularbistum